Hammarbyhöjden – quartiere di Skarpnäck, sobborgo di Stoccolma
Hammarbyhöjden – stazione della metropolitana di Stoccolma